Regierungsvorlage steht für:

 Gesetzesvorlage einer Regierung

Siehe auch:

 Verkappte Regierungsvorlage im deutschen Gesetzgebungsverfahren
 Regierungsvorlage im österreichischen Gesetzgebungsverfahren, siehe Gesetzgebungsverfahren (Österreich)#Initiativrecht